Тяня () — село в Олёкминском районе Республики Саха (Якутия) России. Административный центр Тянского национального наслега.

География 
Село находится в юго-западной части Якутии, преимущественно на левом берегу реки Тээнэ, на расстоянии примерно 150 километров (по прямой) к юго-юго-западу (SSW) от города Олёкминска, административного центра района. Абсолютная высота — 196 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 18 °C; самого холодного (января) — −30 − −35 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 200—300 мм.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 54,5 %, женщины — соответственно 45,5 %.

Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения эвенки составляли 81 %.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из девяти улиц и девяти переулков.

Примечания 

Населённые пункты Олёкминского улуса